Mantegazza ist der Familienname folgender Personen:

 Cristoforo Mantegazza († 1481), italienischer Bildhauer der Renaissance
 Geo Mantegazza (* 1928), Schweizer Bauingenieur und Unternehmer
 Laura Solera Mantegazza (1813–1873), italienische Sozialreformerin 
 Paolo Mantegazza (1831–1910), italienischer Neurologe, Physiologe und Anthropologe
 Paolo Mantegazza (Mediziner, 1923) (1923–2015), italienischer Mediziner und Hochschulrektor
 Sergio Mantegazza (* 1927), schweizerischer Unternehmer
 Virgilio Mantegazza (1889–1928), italienischer Fechter
 Walter Mantegazza (1952–2006), uruguayischer Fußballspieler